Constantin Brun – mercante e diplomatico tedesco, naturalizzato danese
 Eske Brun – politico danese, governatore della Groenlandia
 Jean Brun – generale francese, ministro della guerra
 Jean Brun – filosofo francese
 Jean Brun – ciclista svizzero
 Stephen Brun – cestista francese
 Viggo Brun – matematico norvegese
 Costante di Brun – costante matematica

 Brun – comune dell'Armenia (provincia di Syunik).
 Brun- famiglia Armoriale delle famiglie italiane (Bre-Buz)

Pagine correlate 
 Lebrun
 Le Brun